Mistral steht für:

 Mistral (Wind), einen Wind im Mittelmeerraum 
 Mistral (Farbe), eine Farbnuance

Mistral, Eigennamen:

Geographische und astronomische Objekte:
 Mistral (Brüssel), Wohnturm in Brüssel
 Mistral Ridge, Gebirgskamm im Palmerland, Antarktika
 (5033) Mistral, ein Asteroid des Hauptgürtels

Firmen, Produkte:
 Mistral (Automarke), ehemalige neuseeländische Automarke
 Mistral (Marke), eine Windsurf-Marke
 Mistral (Rakete), eine Luftabwehrlenkwaffe
 Mistral (Schriftart), eine Schrifttype
 MISTRAL Engines SA, Schweizer Hersteller von Rotationskolbenmotoren für Luftfahrtanwendungen
 Mistral, ehemaliger Name des Schiffes AIDAmira
 Mistral, ehemaliger Name des Schiffes Hilma Hooker
 Mistral-Klasse, Klasse von französischen Helikopterträgern
 ein ehemaliger französischer Zerstörer der Bourrasque-Klasse
 Der Mistral, eine „Literarische Kriegszeitschrift“
 Bugatti Mistral, Sportwagen von Bugatti 
 Maserati Mistral, Sportwagen von Maserati 
 Nissan Mistral, japanische Bezeichnung für den Nissan Terrano II
 Amadea (Schiff, 2016), 2016 gebaute Megayacht (Projektname Mistral)
 ISF Mistral-C, ein Segelflugzeug in Kunststoffbauweise
 Sud-Est/SNCASE Mistral, SE.532/SE.535, Vampire FB.53, Kampfflugzeug der französischen Armee de l’Air, siehe De Havilland DH.100 Vampire
 TEE Le Mistral, ein französischer Fernzug
 Windmeldeanlage der Voestalpine Signaling Siershahn GmbH (Produktname)

Personen:
 Frédéric Mistral (1830–1914), französischer Dichter und Linguist
 Frédéric Neveu Mistral (1893–1968), französischer Romanist und Provenzalist, Mitglied des Félibrige
 Gabriela Mistral (1889–1957), chilenische Dichterin
 Jorge Mistral (1920–1972), spanischer Schauspieler
 Nati Mistral (1928–2017), spanische Sängerin und Schauspielerin

Siehe auch: